Rosa 'Ritausma' — сорт роз, относится к классу Гибриды розы Ругоза.

Сорт создан в Ботаническом саду Академии наук Латвийской ССР (в настоящее время Саласпилсский ботанический сад) доктором сельскохозяйственных наук Дзидрой Риекста в 1963 году.

Биологическое описание 

Диплоид.

Высота 150—215 см, ширина 185—215 см.

Листья светло-зелёные, блестящие, морщинистые.

Цветки располагаются группами, махровые, плоские, сливочно-розовые, выгорающие до белого, диаметром 5—7 см.

Аромат средней интенсивности.

В культуре 
Цветение повторное.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 3b до 8b.

Болезни и вредители 
Устойчивость к болезням высокая.

Примечания

Литература 
 
 
 

Ritausma